El término Thames puede referirse a:

 Támesis, río de Inglaterra que atraviesa la ciudad de Londres;
 Thames, una circunscripción electoral del municipio londinense de Barking y Dagenham;
 Thames, localidad argentina del partido de Adolfo Alsina, provincia de Buenos Aires;
 Thames, localidad de Nueva Zelanda;
 José Ignacio Thames, político argentino, firmante del acta de la Independencia;
 Thames, una clase de submarino británico; o
 Thames Television, una antigua emisora de televisión británica.